Jansma steht für:

 Zwarts & Jansma Architects, ein niederländisches Architekturbüro

Jansma ist der Familienname folgender Personen:

 Esther Jansma (* 1958), niederländische Dichterin
 Frits Jansma (* 1951), niederländischer Schauspieler
 Jan Jansma (* 1962), niederländischer Bridgespieler
 Sijtse Jansma (1898–1977), niederländischer Tauzieher
 Sybren Jansma (* 1982), niederländischer Bobfahrer